Jim Shea ist der Name folgender Personen:

* Jim Shea (Skisportler) (* 1938), US-amerikanischer Skilangläufer und Nordischer Kombinierer
 Jim Shea (Skeletonpilot) (* 1968), US-amerikanischer Skeletonsportler